Snamenskoje kan syfta på

 Snamenskoje – en ort i Tjetjenien i Ryssland, se Znamenskoje, Tjetjenien
Snamenskoje – en by i exklaven Kaliningrad oblast i Ryssland, se Znamenskoje, Kaliningrad oblast